Legende:

Die Saison 1999/2000 der Hallenhockey-Bundesliga der Damen gewann der Berliner HC. Aufgrund der Neustrukturierung der Bundesliga von zwei Staffeln à acht Teams zu vier Gruppen à sechs Clubs gab es keine Absteiger und insgesamt acht Aufsteiger.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 2000 fand in Rüsselsheim statt.

Aufstieg 
Für die folgende Saison 2000/01 wurden die bisherigen zwei Gruppen nach regionaler Zugehörigkeit der Clubs in vier Gruppen aufgeteilt. Aus der bisherigen Nord-Gruppe entstanden die Gruppen Nord und West, aus der bisherigen Süd-Gruppe die Gruppen Ost und Süd. Es ergab sich eine gleichmäßige Verteilung: jede der neuen Gruppe umfasste vier Teams. Da die neuen Gruppen jeweils sechs Teams umfassen sollten, konnten aus jeder Region zwei Clubs aufsteigen, der Meister und der Vizemeister:
 Nord: Club an der Alster und Uhlenhorster HC
 Ost: TSV Zehlendorf 88 und ATV Leipzig
 Süd: HG Nürnberg und Münchner SC
 West: Schwarz-Weiß Köln und Düsseldorfer SC

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 99/00

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1999
Hockey 2000